SYE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sa Dah (Yemen)
 Sye – fiume della Francia